Талас — один із варіантів імені бога Таласіона

Талас — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Талас — станційне селище, Жамбильський район, Жамбильська область
 Талас — село, Райимбецький район, Алматинська область

Талас — місто, Таласька область
 Талас — річка в Киргизстані (Таласька область) та Казахстані (Жамбильська область)

Див. також 
 Таласька область
 Таласький Ала-Тоо